Wysocki peut désigner :

Patronymie

 Adam Wysocki (1974- ), coureur en ligne kayak polonais
 Ben Wysocki (1984- ), musicien du groupe The Fray
 Charles Wysocki (1928–2002), peintre américain
 Charles Wysocki, biologiste et psychologiste
 Jon Wysocki (1971- ), musicien
 Józef Wysocki (1809–1873), général polonais
 Konrad Wysocki (1982-), joueur de basketball allemand 
 Pete Wysocki (1948–2003), joueur de football américain 
 Piotr Wysocki (1797–1875), militaire polonais
 Ruth Wysocki (1957- ), athlète américaine, spécialiste du demi-fond
 Władysław Wysocki (1908-1943), capitaine de l'armée polonaise
 Zdzisław Wysocki (1944- ), compositeur
 Kazimierz Wysocki (1919-1994) Caporal du  Bataillon des Flandres (1939-1946)

Toponymie
en Pologne
 Wysocki, un village dans la voïvodie de Mazovie